Вернер Футтерер (; 10 января 1907, Барт, Мекленбург-Передняя Померания, Германия — 7 февраля 1991, Бенидорм, Валенсия, Испания) — немецкий актёр. За время своей актёрской карьеры разбирался в 100 фильмах.

Биография 
Вернер Футтерер родился 10 января 1907 года в Барти, Мекленбург-Передняя Померания в Германии. Вырос в Гватемале (Южная Америка), где его отец руководил Асьендой. По завершении Первой мировой войны, в 1919 году семья Футтереров вернулась в Германию и поселилась в Любеке. Осенью 1924 года Вернер был принят в берлинскую театральную школу. В конце того же года он преждевременно завершил обучение через предложение из Швеции сняться в фильме «Корабль-призрак».
 
Очень быстро Вернер Футтерер стал одним из самых востребованных актёров немецкого кино 1920—1930-х годов. Его выдающейся ролью этого периода стала роль Архангела Михаила в фильме Фридриха Вильгельма Мурнау «Фауст, немецкая народная легенда» (1926), экранизации пьесы Иоганна Вольфганга Гёте. Однако, в дальнейшем, актёр снимался преимущественно в ролях второго плана. Одновременно с работой в кино Футтерер играл в театре и совершил с 1937 по 1939 год турне по США.
 
После Второй мировой войны Вернер Футтерер продолжил свою актёрскую карьеру и служил в течение многих лет председателем ныне несуществующей Ассоциации немецких киноактеров. С 1957 года он жил в Испании и руководил собственным кемпингом и комплексом бунгало.
 
Умер 7 февраля 1991 года в Бенидорме, Испания.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография и фотографии Вернера Футтерера 

Киноактёры Германии
Актёры театра Германии
Актёры немого кино Германии